Крешин може бити:

 Крешин (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Крешин (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република